Николай Николаевич Шаров () — советский хоккеист, вратарь.

Воспитанник ленинградского «Авангарда». С сезона 1958/59 — в составе этой команды, переименованной в «Кировец», в чемпионате СССР. Перед сезоном 1962/63 был взят в ленинградский СКА новым тренером Николаем Пучковым. В этом сезоне не играл, в следующем провёл по разным данным два или три матча. Затем играл в низших лигах за «Спартак» Ленинград (1964/65), «Динамо» Ленинград (1965/66), «Металлург» Череповец (1966/67 — 1968/69).

Примечания

Ссылки 
 Шаров Николай Николаевич, 02.08.1940, вр

Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Кировец»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки ХК «Динамо» Ленинград
Игроки ХК «Северсталь»